Jacinto hace referencia a varios artículos:

Mitología griega 
 Jacinto, amante de Apolo.
 Jacinto el lacedemonio, padre de las Jacíntidas: Egleide, Anteide, Litea y Ortea.

Personas 

 Hyacinthe (actor), nombre artístico del actor Louis Hyacinthe Duflost (1814-1887). 
 San Jacinto, varios santos cristianos y varios topónimos puestos en su honor.
 Beato Jacinto

Biónimos

Fitónimos 
 Hyacinthus, género de plantas.
 Hyacinthoides, género de plantas.
 Hyacintheae, tribu de plantas.
 Hyacinthoideae, subfamilia de plantas.
 Hyacinthaceae, familia de plantas.
 Hyacinthella, género de plantas.
 "Jacinto", jacinto racimosa, jacinto racimoso, jacintos, jacinto silvestre y jacintos silvestres, entre otros, son nombres vulgares de la especie Muscari neglectum.

Zoónimos 
 Anodorhynchus hyacinthinus, especie de ave.

Minerales 
 Jacinto de Compostela, variedad roja-naranja del cuarzo.
 Jacinto (zircón), variedad gema del zircón.

Nombres masculinos